Сергейцево — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена на берегу Фроловского озера, в 12 км к юго-западу от города Пустошка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 391 житель.

История 
С 1995 до 2005 года деревня была административным центром ныне упразднённой Новой волости.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района